Toto je seznam obcí v departementu Corse-du-Sud na Korsice, jež náleží Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Corse-du-Sud